Een verkeersweg:
N46 (België)
N46 (Frankrijk)
N46 (Nederland), zie Provinciale weg 46